Étienne Carbonnier (1988-), journaliste français ;
 Irène Carbonnier (1950-), magistrate française ;
 Jean Carbonnier (1908-2003), juriste et professeur de droit français ;
 Marianne Carbonnier-Burkard (1949-), historienne du protestantisme française ;
 Pierre Carbonnier (1829-1883), ichtyologiste français.